Ша́хматная та́ктика — совокупность приёмов и способов выполнения отдельных шахматных операций, входящих в стратегический план и его завершающих.

Роль тактики в шахматной игре исключительно велика: грубая ошибка или тактический просчёт могут повлечь за собой немедленный проигрыш партии. При вступлении сил соперников в непосредственный контакт, когда фигуры сторон нападают или угрожают напасть друг на друга, на шахматной доске возникает тактическая ситуация. В тактических операциях фигуры взаимодействуют друг с другом, при этом большую роль играет согласованное действие фигур одной стороны против другой.

Компоненты тактической операции
В любой тактической операции можно выделить 3 компонента:
 объект атаки,
 средства атаки,
 средства защиты. 

Объектами атаки могут быть не только короли, но и любые другие фигуры или пешки. Иногда объектом атаки может стать группа полей или одно поле в расположении сил соперника. 

К элементарным средствам атаки относят нападения, угрозы нападения, ограничения, но эффективными средствами атаки являются двойное и комбинированное нападение. 

Среди элементарных средств защиты — уход атакованной фигурой, её поддержка другой фигурой, перекрытие действия атакующей фигуры, ответное нападение. При защите редко удаётся нанести ответное двойное или комбинированное нападение.

Элементы шахматной тактики
Многие шахматные теоретики по-разному определяли количество элементов шахматной тактики и их названия. Например, Георгий Лисицын разделял элементы на основные и вспомогательные:

К основным элементам он отнёс:
 Двойной удар
 Вскрытое нападение
 Открытый шах
 Связка

К вспомогательным:

 Завлечение
 Отвлечение
 Уничтожение защиты
 Перекрытие
 Блокировка
 Освобождение поля
 Передача очереди хода (цугцванг)

Комбинация

Важнейший элемент тактики шахматной игры — комбинация, которая нередко связана с жертвой, что делает её особенно привлекательной с эстетической точки зрения.

Литература 
 Лисицын Г. М. Стратегия и тактика шахмат. 2-е изд. Москва : Физкультура и спорт, 1958. 542 с.
 
Леонов В.А. Классификация тактических приёмов в шахматах. НН, 2006. 

Шахматная тактика